Kestenovac (Vojnić)
 Kestenovac (Donji Lapac)